En Wikipedia, el término Machi puede designar a

Nombre o apellido 
 Machi, autoridad religiosa y espiritual del pueblo mapuche;
 Machi, personaje del anime y manga Hunter x Hunter;
 Machi Kuragi, personaje del manga Fruits Basket;
 Carmen Machi, actriz española;
 Jean Machí, beisbolista venezolano.
 Machi, (町) municipio o población japonesa equivalente a pueblo o town (en inglés)

Compuesto 
 Sakura Saku Machi Monogatari, álbum de estudio debut de la banda japonesa de J-pop Ikimonogakari;
 «Bokura no Machi de», tercer sencillo del álbum Cartoon KAT-TUN II You de la banda japonesa KAT-TUN
 Bōryoku no Machi, película japonesa en blanco y negro de 1950;
Kimi no iru machi, manga japonés, sucesor de la obra Suzuka;